Topografia (łac. topographia, gr. topographein) – konfiguracja powierzchni uwzględniająca jej kształt (rzeźbę terenu) oraz obecność i wzajemne położenie obiektów i punktów charakterystycznych.
 topografia (geografia) – nauka, sztuka opisywania terenu związana z kartografią
 topografia powierzchni – ciała stałego
 topografia układu scalonego

Zobacz też 
 mapa topograficzna
 aerofototopografia